Courcy (Calvados)
 Courcy (Manche)
 Courcy (Marne)
ook:
Courcy-aux-Loges,  Loiret